Donauland steht für:
 Buchgemeinschaft Donauland, einen der führenden Medienanbieter Österreichs
 Sektion Donauland, eine insbesondere von jüdischen Bergsteigern in Wien gegründete Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins

Siehe auch:
 Donauländer, die Anrainerstaaten der Donau
 Donaulände